Vuillermoz (pron. fr. AFI: ) è un antroponimo (cognome) originario della bassa Valle d'Aosta, derivante da Vuillerme, antica forma in lingua francese del nome Guillaume (= Guglielmo).

Persone
 René-Laurent Vuillermoz – ex biatleta italiano
 Richard Vuillermoz – fondista italiano

Altro
 Rifugio Perucca-Vuillermoz – rifugio della Valtournenche

Note